Trichopeltulum är ett släkte av svampar. Trichopeltulum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichopeltulum